Kumin ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kumin (* 1965), österreichischer Rechtswissenschaftler 
 Maxine Kumin (1925–2014), US-amerikanische Dichterin und Schriftstellerin

Kumin bezeichnet: 
 Kreuzkümmel, eine Gewürzpflanze

Siehe auch:
 Kummin
 Cumin